Совхо́зный — посёлок в составе муниципального образования «город Екатеринбург» в Свердловской области, подчинён Ленинскому району Екатеринбурга и полностью интегрирован в его территорию, инфраструктуру и городское хозяйство, фактически являясь одним из жилых районов города. Площадь поселка составляет 2,833 кв.км.

География 
Посёлок, как и весь остальной город Екатеринбург, расположен к востоку от Срединного Уральского хребта Среднего Урала. Посёлок располагается на открытой равнинной местности, в юго-западной части города Екатеринбурга, через территорию посёлка течёт река Патрушиха. Посёлок полностью интегрирован в городскую среду и инфраструктуру города и фактически является его частью. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Уктус — 6 км. Ближайшие населённые пункты: посёлки Широкая Речка, Зелёный Бор.

История 
Посёлок сформировался вокруг совхоза «Гореловский» (образован в 1919 году, позднее совхоз «Свердловский»).

27 августа 1940 года передан из состава Арамильского района в административно-хозяйственное подчинение Свердловского горсовета с образованием Совхозного сельсовета.

Решением облисполкома № 238-б от 1 апреля 1977 года были объединены фактически слившиеся населённые пункты посёлок Совхозный, посёлок Гореловский и посёлок Парковый — в посёлок Совхозный Совхозного сельсовета (Чкаловского района).

В 2003 году решением Екатеринбургской городской думы переподчинён Ленинскому району. Тем не менее, в последнем реестре административно-территориального устройства, действовавшем до 1 октября 2017 года, и до 2020 года в ОКАТО посёлок числился в составе Совхозного сельсовета Чкаловского района. Законом Свердловской области от 13 апреля 2017 года с 1 октября 2017 года Совхозный был передан в подчинение Ленинского района.

Население 

Преобладающая национальность (на 2002 год) — русские (87 %).

Инфраструктура 

На территории жилого района города Екатеринбурга «посёлок Совхозный» работают средняя школа, детский сад, опорный пункт полиции, отделения почты и «Сбербанка», а также несколько магазинов, парикмахерские, аптека и другие учреждения быта горожан. Также в посёлке есть местный клуб и парк культуры и отдыха — основное место досуга жителей района.

Интересный факт: в посёлке есть улица Цыганская, примечательная тем, что она прерывается в двух местах, составляя три разделённых между собой отрезка, каждый из которых имеет излучины, что доставляет неудобства таксистам. При этом, несмотря на название, на улице не замечено ни одного проживающего цыгана. На старых картах улица называлась иначе — «Нарвская».

Религия 
В посёлке действует православный храмовый комплекс, состоящий из трёх бревенчатых церквей и нескольких хозяйственных построек: главный семиглавый бревенчатый храм храм Святых Симеона и Косьмы Верхотурских, малая бревенчатая одноглавая церковь Косьмы Верхотурского и большая деревянная одноглавая часовня Симеона Верхотурского на территории. Храмовый комплекс относится к МП, РПЦ, к Екатеринбургскому благочинию Екатеринбургской и Верхотурской епархии), находится на улице Цыганской, на берегу реки Патрушиха.

Транспорт 
До посёлка можно доехать на нескольких городских и проходящих пригородных автобусных маршрутах, а также на городском троллейбусе, городских маршрутных такси.

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты в составе муниципального образования «город Екатеринбург»
Ленинский район Екатеринбурга
Населённые пункты, вошедшие в состав Екатеринбурга